Остап Игоревич Шипайло (; род. 7 января 1989 года, Львов) — украинский юрист, предприниматель.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил географический факультет ЛНУ имени Ивана Франко (специальность «Менеджмент организаций»),  (специальность «Правовое регулирование организации государственного управления и местного самоуправления»).

Шипайло является директором ООО «Карпатбуд Девелопмент» и дочернего предприятия «Львовская энергетическая».

Он занимал руководящие должности в различных компаниях.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 120 в списке. На время выборов: директор ООО «Карпатбуд Девелопмент», беспартийный. Проживает в городе Львове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности.

Член группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки, член группы по  с Республикой Корея.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Львовского университета
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва